Bad Trip (2017), een Belgische filmkomedie uit 2017
Bad Trip (2020), een Amerikaanse filmkomedie uit 2020